C4, een papierformaat
Citroën C4, een Europese compacte auto van het merk Citroën
C4 (document), een administratief document in België voor de aankondiging van een ontslag
C-4, een springstof
C-4 (Cercanías Madrid), een spoorlijn van de Cercanías Madrid
C4-plant
C4-model, een grafische notatietechniek voor het modelleren van de architectuur van softwaresystemen